Ceratinella är ett släkte av spindlar som beskrevs av James Henry Emerton 1882. Ceratinella ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Täckvävarspindlar
Ceratinella